ФК «Э́р-Рия́д» — саудовский футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовском первом дивизионе. Основан в 1954 году. Домашние матчи проводит на стадионе им. принца Фейсала, вмещающем 27.000 и расположенном в городе Эр-Рияд. За свою историю клуб 1 раз становился вице-чемпионом страны, 2 раза был финалистом Кубка короля Саудовской Аравии, 1 раз выигрывал Кубок наследного принца Саудовской Аравии (2 раза был его финалистом), 1 раз выигрывал Кубок федерации футбола Саудовской Аравии и 1 раз был финалистом Арабского суперкубка.

Клубные цвета

История 
Клуб был основан в 1954 году. Первого серьёзного успеха добился в 1962 году, дойдя до финала Кубка короля Саудовской Аравии, в котором, однако, проиграл. В 1978 году клуб повторил в последний раз этот успех. Золотым временем для команды стали 1990-е годы, когда клуб смог впервые в истории стать вице-чемпионом Саудовской Аравии в 1994 году, в том же году выиграл и свой первый титул, став обладателем Кубка наследного принца Саудовской Аравии, в котором затем ещё дважды доходил до финала. Следующий титул команда завоевала в следующем 1995 году, став обладателем Кубка Саудовской федерации футбола, а через год, в 1996 году, добилась своего наивысшего достижения на международной арене, дойдя до финала Арабского суперкубка. В 2008 году команда оказалась в шаге от вылета из Первого дивизиона, опередив по итогам сезона предпоследнюю команду всего лишь на одно очко и, тем самым, всё таки сохранив прописку во втором эшелоне саудовского футбола.

Достижения

Внутренние 
Вице-чемпион Саудовской Аравии: (1)
 1993/94

Финалист Кубка короля Саудовской Аравии: (2)
 1961/62, 1977/78

Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии: (1)
 1993/94

Финалист Кубка наследного принца Саудовской Аравии: (2)
 1994/95, 1997/98

Обладатель Кубка Саудовской Федерации футбола: (1)
 1994/95

Международные 
Финалист Арабского суперкубка: (1)
 1996

Ссылки 
 Официальный сайт клуба  
 Профиль клуба на сайте Goalzz.com